Наруше́вич ():

 Нарушевичи — польский дворянский род с XV века.
 Нарушевич, Александр Христофор (ум. 1668) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Нарушевич, Адам Станислав (1733—1796) — епископ, профессор, поэт и историк, один из главных представителей «эпохи просвещения» в Польше.
 Нарушевич, Вадим Петрович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Нарушевич, Криштоф (ок. 1570—1630) — политический деятель Великого княжества Литовского.
 Нарушевич, Наполеон (1909—1992) — подполковник Народного Войска Польского.
 Нарушевич, Николай Ян (ум. 16 апреля 1576) — политический деятель Великого княжества Литовского.
 Нарушевич, Павел Войцехович (ум. 1544) — политический деятель Великого княжества Литовского.